A Romulea jelentései:

 Romulea: az olaszországi Bisaccia község helyén állt ókori település
 Romulea (növénynemzetség): a nősziromfélék családjába tartozó nemzetség